Epen steht für:

 die Pluralform von Epos
 Epen (Niederlande), Ortschaft in der Gemeinde Gulpen-Wittem in den Niederlanden